«Бойфренд» (, ) — южнокорейский телесериал 2018-2019 года, в главных ролях Сон Хегё и Пак Бо-гом. Выходил с 28 ноября 2018 по 24 января 2019 года на канале tvN.

Это одна из самых популярных корейских драм в истории кабельного телевидения.

Сюжет 
Собранная судьбой женщина, у которой, на первый взгляд, есть все и молодой человек, у которого, кажется, ничего нет, решают отказаться от обычной жизни, чтобы быть вместе.

В ролях 
 Сон Хегё — Ча Су-хён
 Пак Бо-гом — Ким Джин-хёк

Саундтрек

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт tvN 
 HANCINEMA 
 IMDb 

Телесериалы Республики Корея 2018 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Мелодраматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала tvN
Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Studio Dragon